Molekulska formula -{C22H25NO2}- se može odnositi na:

 JWH-250
 JWH-302
 RTI-120
 Lobelanin
 SKF-89976A